Hallingeberg — метеорит-хондрит весом 1456 грамм, упавший на территории Швеции 1 февраля 1944 года.

Установлена закономерность с падением ещё двух метеоритов Skane-Tranas и Langhalsen, также упавшими на территории Швеции, что подтверждает существование метероидных орбит.

Примечания

Ссылки 
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук